Cosne-sur-Loire kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cosne-Cours-sur-Loire, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
Cosne-sur-Loire (flygplats),  

Robotskapade Frankrikeförgreningar